Па́вел Анато́льевич Шишо́лин (; род. , , Черкасская область) — генерал-полковник.

Кандидат военных наук (1997), старший научный сотрудник (1998). Член Украинской академии геральдики, товарного знака и логотипа.

Почётный пограничник Украины (1999).

Биография 
Окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ при СМ СССР им. К. Е. Ворошилова в 1977 году и Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в 1986 году.

В 1995—2003 годах — первый заместитель председателя Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины — начальник Главного штаба Пограничных войск Украины.

С 2003 года по 6 октября 2014 года — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины — директор Департамента охраны государственной границы.

Награды 
 Украинский орден Богдана Хмельницкого III (2000), II (2007) и I (2010) степеней,
 отличие «Именное огнестрельное оружие» (2004),
 медали.

Примечания

Ссылки 
 Павло Анатолійович Шишолін на сайте who-is-who.ua

Кавалеры Командорского креста украинского ордена Святого Станислава
Кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого II степени
Кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого III степени